Tapasz, szanszkrit szó; etikai előírás, ajánlás a hinduizmusban
 Tapasz (kötőanyag)
 Kineziológiai tapasz, pamutalapú ragtapasz

Hasonló nevű cikkek:
 Tapas (ejtsd: tápász), a spanyol gasztronómia egyik jellegzetessége